Serie B 1954/1955 innebar att Lanerossi Vicenza och Padova gick till Serie A 1955/1956.

Tabell

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1954 i Italien
1955 i Italien
Fotbollssäsongen 1954/1955
1954/1955